Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция — стратегическая наступательная операция Воронежского, Брянского и Юго-Западного фронтов, проведённая с 13 января по 3 марта 1943 года с целью разгрома группы армий «B» противника и освобождения значительной территории, крупных промышленных и административных центров СССР — Воронежа, Курска, Белгорода и Харькова.

Основные данные 

В рамках Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции проведены:
 Острогожско-Россошанская фронтовая наступательная операция — с 13 января по 27 января 1943 года;
 Воронежско-Касторненская фронтовая наступательная операция — с 24 января по 2 февраля 1943 года;
 Харьковская фронтовая наступательная операция (Операция «Звезда») — с 19 февраля по 14 марта 1943 года.

Операция проводилась войсками Воронежского, Брянского и Юго-Западного фронтов. Продолжительность — 50 суток. Ширина фронта боевых действий — 250—400 км. Глубина продвижения советских войск — 360—520 км. Среднесуточные темпы наступления — 7-10 км.

Силы сторон

СССР 
Со стороны СССР:
 Войска Воронежского фронта (командующий фронтом — Голиков Филипп Иванович):
 60-я армия
 40-я армия
 69-я армия
 3-я танковая армия
 38-я армия
 Брянский фронт (командующий фронтом — Рейтер Макс Андреевич) составом 13-й армии,
 Юго-Западный фронт (командующий фронтом — Ватутин Николай Фёдорович) составом 6-й армии.

Авиационную поддержку наступления войск осуществляли
2-я воздушная армия:
 205-я истребительная авиационная дивизия
 269-я истребительная авиационная дивизия
 208-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия
 227-я штурмовая авиационная дивизия
 291-я штурмовая авиационная дивизия
 6-й истребительный авиационный полк
 183-й истребительный авиационный полк
 50-й отдельный разведывательный авиационный полк
 375-й смешанный авиационный полк
 376-й смешанный авиационный полк
 878-й авиационный полк связи
13-я воздушная армия:
 273-я истребительная авиационная дивизия
 275-я истребительная авиационная дивизия
 276-я бомбардировочная авиационная дивизия
 277-я штурмовая авиационная дивизия
 5-я дальняя разведывательная авиационная эскадрилья
 10-я истребительная авиационная эскадрилья
 12-я корректировочная авиационная эскадрилья
15-я воздушная армия:
 3-й бомбардировочный авиационный корпус:
 241-я бомбардировочная авиационная дивизия
 301-я бомбардировочная авиационная дивизия
 225-я штурмовая авиационная дивизия
 299-я штурмовая авиационная дивизия
 284-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия
 286-я истребительная авиационная дивизия
 32-й разведывательный авиационный полк
 778-й бомбардировочный авиационный полк
 876-й смешанный авиационный полк
 877-й смешанный авиационный полк
 879-й смешанный авиационный полк

В ходе боевых действий были дополнительно введены управления 69-й и 64-й армий, танковый и кавалерийский корпуса, 9 дивизий и 5 бригад.

Боевой состав и численность войск:

Германия 
Со стороны Германии — группа армий «Б» под командованием генерал-фельдмаршала Максимилиана фон Вейхса (звание присвоено в ходе проведения операции — 31.01.1943 г.). В составе группы армий в боях принимали участие 2-я венгерская армия под командованием генерал-полковника Густава Яни и 8-я итальянская армия под командованием генерала армии Итало Гарибольди.

Состав группы армий:
 штаб группы армий «В»
 605-й полк связи группы армий «В»
 2-я армия- командующий генерал от инфантерии Ганс фон Зальмут
 7-й армейский корпус
 13-й армейский корпус
 55-й армейский корпус
 4-я танковая армия — командующий генерал-полковник Герман Гот
 8-я итальянская армия — командующий генерал армии Итало Гарибольди
 2-я венгерская армия — командующий генерал-полковник Густав Яни

Потери 
В ходе операции советские войска потеряли всего: 176 000 человек, из них убитыми 85 000 человек и 98 086 человек ранеными. Потери противника составили: общие — 160 тысяч человек, безвозвратные — 77 тысяч (из этого числа 49 тысяч — немецкие солдаты и офицеры).

Результаты операции 
В ходе проведённой операции нанесено поражение группе армий «Б». Полностью разгромлены входившие в состав группы 8-я итальянская армия и 2-я венгерская армия.

Освобождены крупные города: Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, Россошь, Валуйки, Острогожск, Касторное, Старый Оскол, Новый Оскол, Щигры, Обоянь, Богодухов, Ахтырка, Севск.

В ходе наступательных боев советские войска форсировали крупные водные преграды: Дон, Чёрная Калитва, Оскол, Тим, Северский Донец, Сейм, Псёл, Ворскла.

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Битвы, операции и сражения Великой Отечественной войны
 Великая Отечественная война

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Операции в Великой Отечественной войне
Стратегические военные операции СССР
Конфликты 1943 года
Январь 1943 года
Февраль 1943 года
Март 1943 года
Воронежско-Харьковская наступательная операция